KF je lahko :

 (sol) kalijev fluorid
 član Mazda K motor družine
 IATA kratica za Blue1 vojaško bazo na Finskem
 Kalmanov filter
 Karl Fischer (laboratorijski titrator) 
 Key Finding 
 Kick Flip (skateboardovski gib) 
 Kill File 
 King Fahd - Kralj Saudske Arabije 
 King-Fisher 
 Knock First 
 Kooperativa Förbundet (Švedska »Coop« trgovska veriga) 
 Kraft Foods - podjetje
 Kung fu